Velociraptor, een dinosauriër
 Archaeoraptor, een vervalst fossiel
 Lamborghini Raptor, en nooit in productie genomen conceptauto
 Lockheed Martin F-22 Raptor, een Amerikaans gevechtsvliegtuig
 Raptor (Raketmotor), een familie van raketmotoren

Achtbanen
 Raptor (Cedar Point), een achtbaan in attractiepark Cedar Point
 Raptor (Fantasilandia), een omgekeerde achtbaan in attractiepark Fantasilandia
 Raptor (Gardaland), een stalen achtbaan in het Italiaanse Gardaland